Lehi kan syfta på:

 Lehi (profet) – en profet i Mormons bok
 Lehi, Utah – en stad uppkallad efter profeten
 Lehi (grupp) – en sionistisk paramilitär grupp i brittiska mandatområdet Palestina